Coppa Intercontinentale 1973 – edizione del torneo di calcio
Coppa Intercontinentale 1973 – edizione del torneo di pallacanestro